Юбиле́йная меда́ль «75 лет освобожде́ния Белару́си от неме́цко-фаши́стских захва́тчиков» () — государственная награда Белоруссии, учреждённая Указом Президента Республики Беларусь № 134 от 2 апреля 2019 года.

Правила награждения 
Юбилейной медалью «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» награждаются:
 ветераны Великой Отечественной войны;
 бывшие узники фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;
 иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь и непосредственно принимавшие участие в боевых действиях за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны;
 военнослужащие Вооружённых Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, работники государственных органов и другие лица, внёсшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Повторное награждение юбилейной медалью не производится. Дубликаты юбилейной медали и удостоверения к ней взамен утраченных не выдаются. При утере юбилейной медали разрешается ношение планки установленного образца.

Правила ношения 
Для граждан Республики Беларусь: юбилейная медаль носится на левой стороне груди форменной или гражданской одежды и при наличии других медалей располагается после медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Для граждан других государств медаль носится по правилам ношения медалей иностранных государств.

Описание медали 
Юбилейная медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» изготовляется из латуни и имеет форму круга с бортиком диаметром 33 мм. Все элементы юбилейной медали рельефные.

Лицевая сторона 
На лицевой стороне юбилейной медали в центре размещено стилизованное изображение обелиска «Минск — город-герой». Справа от обелиска — женская фигура с фанфарами, слева — салют, на который одна под другой наложены цифры «1944» и «2019». Между цифрами — прямая линия.

В верхней части внешней стороны по окружности размещена надпись на белорусском языке «», в нижней — восемь наклонённых блоков в виде расходящихся лучей, под которыми — лестница с тетивой. На лестницу наложена пятиконечная гранёная звезда красного цвета, от которой расходятся лавровые ветви.

Оборотная сторона 
На оборотной стороне юбилейной медали в центре размещена надпись «» в шесть строк. В верхней части оборотной стороны по окружности — надпись «», в нижней по окружности — перевитый лентой лавровый венок.

Колодка 
Юбилейная медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой вышитой лентой шириной 24 мм с двумя одинаковыми полосками. Левая полоска имеет расцветку ордена Отечественной войны I степени, правая — медали «Партизану Отечественной войны» I степени. На оборотной стороне колодки находится булавка для крепления юбилейной медали к одежде.

Примечания 

75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Юбилейные медали